Kuffing ist der Ortsname von

 Kuffing (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kuffing (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern